William Richard (né le ) est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1991-1992 || Flammes bleues de Reims || Ligue nationale 
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || Flammes bleues de Reims || Nationale 1A
|| 9 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 1994-1995 || Flammes bleues de Reims || Élite 
|| 25 || 1 || 0 || 1 || 0 || 8 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1995-1996 || Flammes bleues de Reims ||Élite  
|| 35 || 2 || 3 || 5 || 0 || || || || || 
|-
| 1996-1997 || Flammes bleues de Reims || Nationale 1A  
|| 39 || 4 || 10 || 14 || 6 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || Flammes bleues de Reims || Élite
|| 34 || 4 || 1 || 5 || 12 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Flammes bleues de Reims || Élite 
|| 45 || 1 || 6 || 7 || 24 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Scorpions de Mulhouse || Nationale 1|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || Phénix de Reims || Division 1
|| 11 || 0 || 1 || 1 || 12 || || || || ||

Références 

Naissance en mai 1974
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Reims Champagne hockey
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du Hockey Club de Mulhouse
Défenseur de hockey sur glace